Ке́він Ма́гнуссен (,  5 жовтня 1992, Роскілле, Данія) — данський автогонщик. Є сином гонщика спорткарів і колишнього пілота Формули-1 Яна Магнуссена. Брав участь у програмі підтримки молодих пілотів команди Макларен, пілотує болід цієї команди в сезоні 2014 року Формули-1. З 2017 року виступає за команду Haas.

Рання кар'єра 
Магнуссен почав свою кар'єру в картинзі. У 2008 році добився великого успіху в данській Формулі-Форд, вигравши чемпіонат. Також цього року він брав участь у шести гонках серії ADAC Formel Masters.

У 2009 році перейшов до Формули-Рено, опинившись у Північноєвропейському кубку за підсумками сезону другим, слідом за португальцем Антоніо Феліксом да Коштою, в Єврокубку зайняв сьому сходинку, пілотуючи за команду Motopark Academy.

У 2010 році Магнуссен змагався в німецькій Формулі-3 з Motopark Academy і Carlin Motorsport. Виграв дебютну гонку сезону на трасі Ошерслебен, закінчив сезон на третій сходинці заліку.

У 2011 році виступав за Carlin в Формулі-3.

У 2012—2013 роках — пілот Формули-Рено 3.5.

Формула-1 
Магнуссен вперше сів за кермо боліда McLaren MP4-27 на трасі в Абу-Дабі на тестах новачків 6 листопада 2012 року і встановив час 1:42.651. Ще раніше він працював на гоночному симуляторі команди. Показаний Магнуссеном час був найкращим протягом усіх трьох днів тестів, і ця обставина справила враження на спортивного директора Макларена Сема Майкла. Відстань, пройдена на тестах, дозволила йому отримати суперліцензію, необхідну для участі у Формулі-1.

McLaren (2014) 
14 листопада 2013 року було підтверджено, що Магнуссен буде керувати болідом команди Макларен, замінивши Серхіо Переса. У дебютній кваліфікації на Гран-прі Австралії зайняв 4-у позицію, перекваліфікував свого напарника — чемпіона світу Дженсона Баттона. Наступного дня, вже в гонці, фінішував третім, а після гонки отримав друге місце завдяки дискваліфікації Даніеля Ріккіардо.

Haas (2022) 
На Гран-прі Бразилії 2022 Магнуссен завоював свій перший поул в кар'єрі

Результати виступів

Загальна статистика 

* Сезон триває.

Результати виступів у Формулі-1 

 Не фінішував на гран-прі, але був класифікований, оскільки подолав понад 90 % дистанції.
* Сезон триває.

Виноски

Примітки

Посилання 

 Офіційний вебсайт Кевіна Магнуссена 
 Статистика на Driver Database  
 Кевин Магнуссен: Сын за отца  

Данські автогонщики
Данські пілоти Формули-1
Пілоти Формули-1, що виступали за McLaren
Пілоти Формули-1, що виступали за Renault
Пілоти Формули-1, що виступали за Haas